Larsson es un apellido sueco que significa hijo de Lars. Puede hacer referencia a:

Stieg Larsson, periodista y escritor sueco.
Åsa Larsson, escritora sueca.
Alexandra Larsson, modelo sueco-argentina.
Babben Larsson, actriz sueca.
Bo Larsson, futbolista sueco.
Björn Larsson, fotógrafo sueco.
Carl Larsson, pintor sueco.
Chatarina Larsson, actriz sueca.
Erik August Larsson, esquiador sueco.
Gustav Erik Larsson, ciclista sueco.
Henrik Larsson, futbolista sueco.
Jørgen Larsson, músico noruego.
Karl Larsson, artista sueco-estadounidense.
Magnus Larsson, tenista sueco.
Markus Larsson, esquiador sueco.
Lars-Erik Larsson, compositor sueco.
Phil Larsson, humorista y actor estadounidense de improvisación.
Sebastian Larsson, futbolista sueco.
Virginia Larsson, política canadiense.
Zara Larsson, cantante sueca.